Пика́р () — может означать:

 Пикар — небольшой молодой ударный кратер в юго-западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.
  — орбитальная солнечная обсерватория, построенная CNES.
 Пикар — американский фантастический сериал 2020 года.

Топоним 
  — бывший посёлок в округе Сискию, штат Калифорния, США. Располагался на высоте 1300 м; всё что осталось — это кладбище.
  — неорганизованная территория в канадской провинции Квебек, расположенная в муниципалитете Камураска, Канада.

Персоналии 
Пикар — фамилия французского происхождения (от названия региона Пикардия). Известные носители:
 
 Пикар, Бернар (1673—1733) — французский гравёр;
 Пикар, Жак (1922—2008) — швейцарский исследователь морских глубин.
 Пикар, Жан-Феликс (1620—1682) — французский астроном.
 Пикар, Жан (Jean Piccard, 1884—1963) — американский химик швейцарского происхождения, брат-близнец Огюста Пикара.
 Пикар, Жильбер (род. 1937) — французский писатель и журналист.
 Пикар, Жозеф Дени (1761—1826) — французский генерал.
 Пикар, Луи-Бенуа (1769—1828) — французский драматург.
 Пикар, Мари-Жорж (1854—1914) — французский генерал, главный разоблачитель дела Дрейфуса.
 Пикар, Огюст (1884—1962) — швейцарский исследователь морских глубин, брат-близнец Жана Пикара.
 Пикар, Софи (1904—1990) — швейцарский математик.
 Пикар, Харви (1939—2010) — американский писатель, музыкальный и литературный критик, общественный деятель.
 Пикар, Эмиль (1856—1941) — французский математик.
 Пикар, Эдмон (Edmond Picard, 1836—1924) — бельгийский писатель и юрист, блестящий адвокат.
 Пикар, Юлали (1879—1957) — русско-швейцарская писательница.

 Вымышленные персонажи
 Жан-Люк Пикар — капитан звездолётов «Старгейзер», «Энтерпрайз-D» и «Энтерпрайз-E», один из ключевых персонажей во вселенной «Star Trek», второй по популярности капитан после Д. Т. Кирка.

См. также 
 Пикардс — религиозная секта XV века.
 Пиккар
 Пикард